Lara (hond), de hond van Bassie en Adriaan
Lara (kevers), een geslacht van kevers
Lara (hooiwagens), een ongeldige naam voor een geslacht van hooiwagens, nu Venezuelana
Lara (nimf), een bronnimf in de Romeinse mythologie
Lara (staat), een deelstaat van Venezuela
Lara (Monção), een plaats in de Portugese gemeente Monção
Lara (rivier), een rivier in Gabon
Lara (Turkije), een plaats in Turkije
Lara (voornaam), een Amerikaans-Grieks-Turkse naam die "licht", "helder" betekent; populair sedert de film Doctor Zhivago
Lara (zangeres), Nederlands zangeres
Agustín Lara (1900-1970), Mexicaans componist en zanger
Eduardo Lara (1959), Colombiaans voetbalcoach
Brian Lara (1969), West-Indische cricketspeler.